Ниже приведен список вышедших в сервисе Xbox Live Arcade для игровой консоли Xbox 360.

Вышедшие игры 
 Некоторые из игр больше не доступны в сервисе.

Примечания 

Xbox 360